Мадуров — фамилия:

 Мадуров, Дмитрий Фёдорович (род. 1965) — российский учёный-историк, сын Фёдора Мадурова.
 Мадуров, Фёдор Иванович (1942—2022) — советский и российский скульптор и график.

См. также 
 Мадуро
 Мадура